Sopranino kan avse:

 Sopraninoklarinett – den vanliga essklarinetten eller klarinett i den mindre vanliga stämningen i D
 Sopraninosaxofon – det minsta instrumentet i saxofon-familjen
 Sopraninoblockflöjt – en liten blockflöjt